Il cognome Lazović può riferirsi a:
Danko Lazović (1983), ex calciatore attaccante serbo
Darko Lazović (1990), calciatore centrocampista serbo che ha giocato in Serie A
Katarina Lazović (1999), pallavolista serba